Я́нош Гё́рёч (; 8 мая 1939, Гант, Венгрия — 23 февраля 2020) — венгерский футболист, нападающий и полузащитник. Наиболее известен по выступлениям за клуб «Уйпешт», позднее играл за футбольный клуб «Татабанья». Пятикратный чемпион Венгрии. В 62 матчах за сборную Венгрии забил 19 мячей. Вместе с венгерской командой Гёрёч завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 1960. Позже Янош Гёрёч стал тренером «Уйпешта».

Клубная карьера

Карьера в сборной

Достижения 
«Уйпешт Дожа»
 Чемпион Венгрии (5): 1959/60, 1969, 1970, 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка Венгрии (2): 1969, 1970
 Итого: 7 трофеев

«Баньяс»
 Обладатель Кубка Митропы (2): 1972/73, 1973/74

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Футбольные тренеры Венгрии
Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Тренеры ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Уйпешт»
Почётные граждане Будапешта